Mar Capilla Llop, més coneguda com Mar C. Llop, (Barcelona, 3 de juliol de 1967 - 25 de febrer de 2022) fou una fotògrafa freelance i activista de l'associació de persones trans Generem! catalana.

Estudià fotografia a l'Institut d'Estudis Fotogràfics de Catalunya entre 1981 i 1986, i realització de vídeo al Centre de la Imatge entre 1987 i 1988. Muntà el seu primer estudi l'any 1996. Des de llavors treballà en el món editorial i publicitari, i s'especialitzà en interiorisme, arquitectura, moda i retrat. Des del 2013 fins a la seva defunció desenvolupà el projecte Construccions identitàries Work in progress sobre les diversitats de gènere, que ha tingut molta repercussió mediàtica. Diversos mitjans de comunicació s'han fet ressò del projecte: l'octubre del 2014 es va exposar al Centre de Fotografia i Mitjans Documentals de Barcelona; el 2015, al Centre Cultural la Farinera del Clot i a l'Ajuntament de Tarragona, i, el 2016, a la Universitat de Lleida, entre d'altres llocs. A més, també treballà en el projecte Construccions identitàries Famílies, juntament amb Andrea Basave i amb el suport de l'associació de famílies de menors transsexuals Chrysallis. La fotògrafa retratà persones de diverses edats durant el procés de trànsit.

En l'àmbit activista, fou una de les fundadores i primera presidenta de l'associació catalana de persones trans Generem!, de la qual fou presidenta en dues ocasions: 2015-2018 i 2021-2022. També fou membre de l'associació de cross-dressing EnFemme. Participà activament en la plataforma Trans*forma la Salut, que ha negociat el nou model d'atenció a la salut per a persones trans del Departament de Salut. El seu projecte Construccions identitàries quedà plasmat en un llibre publicat l'any 2017.

Referències 

Fotògrafs barcelonins
Morts a Barcelona
Morts el 2022
Activistes LGBT barcelonins
Naixements del 1967